«Hollywood’s Bleeding» — третий студийный альбом американского рэпера Post Malone. Он был выпущен 6 сентября 2019 года на лейбле Republic Records.
Записан при участии DaBaby, Фьючер, Холзи, Meek Mill, Lil Baby, Оззи Осборн, Трэвис Скотт, SZA, Swae Lee, и Young Thug. Среди продюсеров были Andrew Watt, BloodPop, Brian Lee, Carter Lang, DJ Dahi, Emile Haynie, Frank Dukes и другие.
С альбома вышли синглы: «Wow», «Goodbyes», «Circles». Также альбом включает сингл «Sunflower», достигший 1-го места в Billboard Hot 100.

Оценки критиков 
После выхода Hollywood’s Bleeding получил положительные отзывы критиков (по Metacritic диск набрал 78 из 100 баллов), Clash, NME, Variety, Los Angeles Times.

Списки и награды

Коммерческий успех 

Hollywood's Bleeding дебютировал с первой строчки Billboard 200 с тиражом 489,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 200,000 продаж альбома, став вторым чарттоппером исполнителя в США. Это также вторая лучшая по продажам неделя 2019 года и лучшая по стримингу.

Список композиций 
По данным Apple Music и Tidal

Участники записи 
Программированием занимались продюсеры каждого трека, кроме указанных ниже.

Музыканты
 Kaan Gunesberk – программирование , гитара 
 Post Malone – гитара , вокал (все)
 Чед Смит – ударные 

Технический персонал
 Louis Bell – звукозапись , продюсер по вокалу , звукоинженер 
 Simon Todkill – звукозапись 
 Paul Lamalfa – звукозапись 
 Anthony Cruz – звукозапись 
 Dave Rowland – звукозапись 
 Manny Marroquin – микширование 
 Chris Galland – микширование 
 Robin Florent – микширование 
 Scott Desmarais – микширование 
 Jeremie Inhaber – микширование 
 Mike Bozzi – мастеринг

Чарты

Недельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Republic Records
Поп-альбомы
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Post Malone
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Трэп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом